Gustav Wertheim henviser til:

 Gustav Wertheim (dermatolog) (1822–1888) – østrigsk dermatolog
 Gustav Wertheim (matematiker) (1843–1902) – tysk matematiker